

Toponyme 
Beringen, ville de Belgique, située dans la province de Limbourg.
Beringen, commune suisse, située dans le canton de Schaffhouse
Beringen, section de la commune luxembourgeoise de Mersch

Patronyme 
 Gauthier van Beringen (1394-1462),  de Parc, de 1434 jusqu'à sa mort

Voir aussi 
 Beringe, village néerlandais de la commune de Peel en Maas

Référence 

Homonymie de toponyme